(né en 1987), joueur québécois de hockey sur glace
 Anne Hooper (morte en 1555), épouse de pasteur ;
 Austin Hooper (né en 1994), joueur américain de football américain ;
 Catherine Hooper  (née en 1975), entrepreneuse américaine ;
 Charles Edward Hooper (né en 1864), philosophe anglais ;
 Chip Hooper (né en 1958), joueur américain de tennis ;
 Darrow Hooper (né en 1932), athlète américain ;
 Edmund Hooper, compositeur du /
 Edward Hooper (né en 1951), journaliste britannique ;
 Emma Hooper, écrivaine, poétesse, musicienne et enseignante canadienne ;
 
 
 
 Kate Hooper (née en 1978), joueuse de water-polo australienne ;
 Mary Hooper (née en 1948), écrivain britannique, auteure de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Michael Hooper (né en 1991), joueur australien de rugby à XV ;
 Mike Hooper (né en 1964), footballeur anglais ;
 Nicholas Hooper (?-), compositeur de musiques de films ;
 Tom Hooper (né en 1972), réalisateur britannique ;
 Tobe Hooper (1943-2017), réalisateur américain
 Hooper, youtubeur français dans le retrogaming depuis 2006

Personnages de fiction 
 Cynthia Hooper, réceptionniste dans Urgences.
 Geoffrey Hooper, étudiant de Poudlard, dans la saga des Harry Potter.
 Matt Hooper, scientifique dans un institut océanographique dans Les Dents de la mer.

Localités américaines 

 Hooper (Colorado)
 Hooper (Nebraska)
 Hooper (Utah)
 Hooper Bay (Alaska)

Voir aussi 
 , un groupe pop féminin japonais.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis